Richta ist der Name von

 Günter Richta (1940–2006), deutscher Kommunalpolitiker, Namensgeber des Feriendorfs Eisenberg „Günter Richta“
 Radovan Richta (1924–1983), tschechoslowakischer und tschechischer Soziologe 

Richta steht für
 Feriendorf Eisenberg Günter Richta, 1977 in Raboldshausen eröffnetes Feriendorf für Kinder und Jugendliche der Landeshauptstadt Hannover